— японське прізвище, а також топонім.

Люди 
 Акіра Кікуті (. 1978) — японський професійний боєць змішаного стилю.
 Кікуті Аяка (. 1987) — японська ковзанярка, чемпіонка світу в командній гонці (2015).
 Кікуті Дайроку (1855—1917) — японський математик.
 Кікуті Міка (. 1983) — японська актриса і сейю.
 Кікуті Наоя (. 1984) — японський футболіст.
 Рінко Кікучі (. 1981) — японська актриса.
 Кікуті Сінкіті (. 1967) — японський футболіст.
 Кікуті Сейс (1902—1974) — японський фізик.
 Кікуті Тарцізій Ісао (. 1958) — католицький прелат, єпископ Ніігати, член чернечого згромадження Вербіст.
 Кікуті Хідеюкі (. 1949) — японський письменник, автор серії книг «Ді, мисливець на вампірів».
 Кікуті Юсей (. 1991) — японський бейсболіст.

Топоніми 
 Кікучі — місто в префектурі Кумамото, Японія.